Райх ( ) — см. рейх. Также может означать:

Фамилия 
 Райх, Анна (Ася) — жена Бернхарда Райха, см. Лацис, Анна Эрнестовна.
 Райх, Бенджамин (род. 1978) — австрийский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион, старший брат Карины Райх
 Райх, Бернхард (1894—1972) — немецкий театральный режиссёр, критик и театровед, эмигрировавший в СССР; муж Анны Лацис.
 Райх, Вильгельм (1897—1957) — немецкий и австрийский психолог.
 Райх, Зинаида Николаевна (1894—1939) — известная российская актриса.
 Райх, Карина (род. 1979) — австрийская горнолыжница, младшая сестра Бенджамина Райха.
 Райх, Кристиан (род. 1967) — швейцарский бобслеист, обладатель Кубка мира.
 Райх, Кэти (род. 1948) — американская писательница в жанре детектива, судебный антрополог и учёный.
 Райх, Отто (1891—1955) — оберфюрер войск СС, комендант лагеря Лихтенбург.
 Райх, Роберт (род. 1946) — американский экономический советник, профессор, писатель и политический обозреватель.
 Райх, Стивен (род. 1936) — американский композитор-минималист.
 Райх, Фердинанд (1799—1882) — немецкий химик.
 Райх, Франтишек (1929—2021) — чехословацкий гребец.
 Райх, Хартмут (род. 1956) — немецкий борец вольного стиля.
 Райх-Раницкий, Марсель (1920—2013) — немецкий публицист и литературный критик.

Топоним 
 Райх — посёлок в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
 Райх — посёлок в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Прочее 
 2-я танковая дивизия СС «Рейх»

См. также 
 Рейх (значения)